Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1986 spelades den 29 juni 1986 på Aztekastadion i Mexico City för att kora turneringssegrare. Argentina besegrade Västtyskland med 3–2.

Vägen till finalen

Matchen 

Final
Sportevenemang i Mexico City
Relationer mellan Argentina och Västtyskland
Mexico City under 1900-talet